Камякі традиционное блюда беларусской кухни.  

Это блюдо готовили из варёного, толчёного картофеля, затем он зажаривался с луком. Масса формировалась в комки, при помощи ладоней и запекалась в печи. Блюдо подавали со сметаной. Также существует разновидность комовиков из гороха или бобов.

Гороховые комы. Из сильно разваренного гороха толкут пюре, добавляют соль, специи, жир, иногда пассерованный лук, смазывают растительным маслом или топлёным жиров – и потом либо запекают в печи, либо жарят на сковороде.

Блюдо считается повседневным, а также обрядовым. Оно распространенно по всей территории Белоруси.

Камаедзіца— белорусский народный праздник, связанный со встречей весны. Зафиксированный в конце 19 в. в окрестностях Бегомля, этот праздник (6 апреля нового стиля) был посвящён пробуждению медведя от зимней спячки. Во время празднования подавались три основных блюда сушеный репник и овсяный кисель, готовили также комы. Данные три блюда были ритуальным угощением Медведю, а самым главным из них – комы.

В кухне различных стран 
Упоминается в Белорусской, Украинской, Польской кухне

Белорусская кухня